Jardim, em sua acepção original, corresponde a um espaço verde.
Cidade-jardim, um modelo urbanístico proposto no século XIX por Ebenezer Howard na Inglaterra em reação à cidade industrial.

Pessoas
 Alberto João Jardim (1943), presidente do Governo Regional da Madeira
 Leonardo Jardim (1974), treinador de futebol português (Olympiakos, Sporting CP, Monaco, et al.)
 Luís Jardim (1950), músico português
 Vera Jardim (1939), ministro da justiça no XII Governo Constituicional de Portugal

Localidades

Municípios
Jardim (Ceará)
Jardim (Mato Grosso do Sul)
Bairros
Jardim (Santo André)
Jardim (Sapucaia do Sul)

 Jardín, em Antioquía

Veja também
Jardins

Desambiguação
Desambiguações de topônimos